I Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yi Shan (bergskedja), Shandong, 
 Yi Shan (berg i Kina, lat 36,20, long 118,62), Shandong, 
 Yi Shan (berg i Kina, lat 35,33, long 117,03), Shandong, 
 Yushan Dao, ö, Jiangsu, 

Robotskapade Kinaförgreningar